Laddie est un film réalisé en 1914 ;
 Laddie est un film réalisé en 1919 ;
 Laddie est un film réalisé en 1920 ;
 Laddie est un film réalisé en 1926 ;
 Laddie est un film américain réalisé par George Stevens, sorti en 1935 ;
 Laddie est un film réalisé en 1940 ;
 Laddie est un film réalisé en 1946 ;
 Laddie est un film réalisé en 1949 ;
 Laddie est un film réalisé en 1953 ;
 Laddie est un film réalisé en 1955 ;
 Laddie est un film réalisé en 1958 ;
 Laddie est un film réalisé en 1959 ;
 Laddie est un film réalisé en 1963 ;
 Laddie est un film réalisé en 1966 ;
 Laddie est un film réalisé en 1969 ;
 Laddie est un film réalisé en 1974 ;
 Laddie est un film réalisé en 1977 ;
 Laddie est un film réalisé en 1980 ;
 Laddie est un film réalisé en 1989 ;
 Laddie est un film réalisé en 1991 ;
 Laddie est un film réalisé en 1997 ;
 Laddie est un film réalisé en 2009 ;
 Laddie est un personnage animal dans Les Simpson.Laddie est un personnage qui accompagne Gaspode dans la série Disque-monde ;
 Hugh Laddie (1946-2008) est un avocat et un ancien juge britannique.